Појам Вулф може да се односи на:

 Вирџинија Вулф
 Џејмс Вулф, британски генерал-мајор
 Кристијан Вулф, немачки политичар
 Хаулин Вулф, амерички блуз певач, гитариста и хармоникаш
 Вулф (вулкан)